Anijszuur is de triviale naam voor methoxybenzoëzuur, waarvan er drie isomeren zijn:
 2-methoxybenzoëzuur (2-anijszuur of o-anijszuur)
 3-methoxybenzoëzuur (3-anijszuur of m-anijszuur)
 4-methoxybenzoëzuur (4-anijszuur of p-anijszuur)

Anisolderivaat
Benzeencarbonzuur